Germil pode ser:

 Germil - freguesia no concelho de Penalva do Castelo, Portugal
 Germil - freguesia no concelho de Ponte da Barca, Portugal

Desambiguação